Kõinastu steht für:
 Kõinastu (Saaremaa), Dorf in Estland
 Kõinastu laid, Insel in Estland